Flamingo puede referirse a:

 Capitán Flamingo, serie animada canadiense.
 Flamingo (álbum), primer álbum solista de Brandon Flowers.
 Flamingo (cómic), villano enemigo de Batman (DC comics).
 Flamingo Road, serie de televisión estadounidense.
 Flamingo Televisión, cadena de televisión venezolana.
 Flamingo Star, canción de "Yvng Swag" y con invitado a "PedritoVM".